Anette Jensen er navnet på flere personer:
 Anette Jensen (kvindesagsforkæmper) (1856-1942) - dansk kvindesagsforkæmper
 Anette Jensen (skytte) (født 1986) - dansk skytte

Se også
 Annette Jensen (født 1991) - dansk håndboldspiller